

Patronyme 

 Dan Lauria (1947-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Lorenzo Lauria (1946 -), joueur italien de bridge ;
 Lorenzo Brancati di Lauria (1612-1693), cardinal italien ;
 Richard de Lauria, noble italien du  ;
 Roger de Lauria (1245-1305), amiral italien.

Toponyme 
 Lauria, commune italienne.